Charles-Hubert Millevoye (1782-1816), poète français
 Lucien Millevoye, (1850-1918) journaliste et homme politique français